TDC (telecom) Een Deens telecombedrijf
TD Cross, een historisch Brits motorfietsmerk
Tour des Combins, een wandelroute door Italië en Zwitserland
Toerwagen Diesel Cup, een Nederlandse raceklasse
Tereftaloyldichloride, een chemische stof
Trompetterkorps der Cavalerie, een voormalig militair orkest van de Nederlandse cavalerie
Code voor het veilig vervoer van deklast hout